{{Кинематографист
 |имя                  = Алекс Борштейн
 |оригинал имени       = Alex Borstein
 |изображение          = Alex Borstein by Gage Skidmore 4 (retouched).jpg
 |описание изображения = Борштейн в 2018 году.
 |имя при рождении     = Александрия БорштейнAlexandrea Borstein
 |профессия            = 
 |годы активности      = 1993 — 
 |награды              = «Эмми» (2018, 2019)
}}
Алекса́ндрия (А́лекс) Борште́йн (; ) — американская актриса кино и телевидения, актриса озвучивания, сценарист и продюсер.

 Биография 
Александрия Борштейн родилась 15 февраля 1971 года в Хайленд-Парке, штат Иллинойс, США в семье врачей-психиатров Джуди и Ирва Борштейнов. По происхождению — еврейка. В 1980 году с семьёй переехала в Лос-Анджелес, окончила Университет штата в Сан-Франциско по специальности риторика.

С 1999 по 2017 год Алекс была замужем за актёром Джексоном Дугласом. У бывших супругов есть двое детей — сын Барнаби Борштейн Дуглас (род. 08.09.2008) и дочь Генриетта Борштейн Дуглас (род. 01.10.2012).

В 2017 году начала сниматься в сериале «Удивительная миссис Мейзел», в котором исполнила роль Сюзи Майерсон, менеджера главной героини. За эту роль в 2018 году Борштейн была номинирована на премию «Эмми» за лучшую женскую роль второго плана в комедийном телесериале.

В феврале 2021 года в российский прокат выйдет анимационная комедия «Пончары. Глобальное закругление», в которой Алекс озвучила персонажа Мали.

 Избранная фильмография 
 Актриса 
 — — Могучие Рейнджеры Майти Морфина /  — разные роли (в четырёх эпизодах)
  — Битлборги /  — «Котокогти» (в одном эпизоде)
 1996 — Могучие рейнджеры: Зео / Power Rangers Zeo — Королева Мачина (в пяти эпизодах)
 — —  / Mad TV — мисс Лебедь и др. (в ста двадцати четырёх эпизодах)
  —  — Гриффины / Family Guy — Лоис Гриффин, Триша Таканава и др. ()
 , , ,  — Девочки Гилмор / Gilmore Girls — разные роли (в восьми эпизодах)
  — Титус / Titus — Ники
 2002 — Плохой парень / Dawg — Дарси Смитс
 2002 — Шоу начинается / Showtime — директор по кастингу
 2002— —  /  — Бекки (в трёх эпизодах)
 2003 — Фрейзер / Frasier — Эвелин (в одном эпизоде)
 2003 — Друзья / Friends — женщина на сцене (в одном эпизоде)
 2003 — Лиззи Магуайер / The Lizzie McGuire Movie — мисс Ангермейер, учительница
 2003 — Плохой Санта / Bad Santa — мама ребёнка из Милуоки
  — Лицензия на измену /  — Трейси
 2004 — Женщина-кошка / Catwoman — Салли
 2004 — Папа Билли — упаковщик сладостей /  — Бетти Хендерсон
  — Бей и кричи / Kicking & Screaming — неприятная женщина в Хаммере (в титрах не указана)
 2005 — Стьюи Гриффин: Нерасказанная история / Stewie Griffin: The Untold Story — Лоис Гриффин, Триша Таканава, Кондолиза Райс и др.
 2005 — Доброй ночи и удачи / Good Night, and Good Luck — Натали
 2005— — Робоцып / Robot Chicken — Женщина-кошка и др. (в семи эпизодах)
  — Мультреалити / Drawn Together — Лоис Гриффин и др. (в двух эпизодах)
 2006 — Американский папаша! / American Dad! — доктор Гупта (в одном эпизоде)
  — Обман / The Lookout — миссис Лэндж
 2007 — Домашние коты / Slacker Cats — Латойя (в двух эпизодах)
 — — Кавалькада мультипликационных комедий Сета Макфарлейна / Seth MacFarlane's Cavalcade of Cartoon Comedy — разные роли (в трёх эпизодах)
 2009 — Гленн Мартин /  — клерк (в одном эпизоде)
 2009—2013  — Шоу Кливленда / The Cleveland Show — миссис Лоуэнштейн, Лоис Гриффин и др. (в шестнадцати эпизодах)
  — Киллеры / Killers — Лили Бейли
 2010 — Ужин с придурками / Dinner for Schmucks — рыжеволосая женщина (в титрах не указана)
 2011, 2013 —  — Бесстыдники / Shameless — Лу Декнер ()
  — Красотки в Кливленде / Hot in Cleveland — Преши (в одном эпизоде)
 2012 — Балерины / Bunheads — проститутка (в одном эпизоде, в титрах не указана)
 2012 — Третий лишний / Ted — Джина Беннетт
 2012, 2014 — Трудоголики /Workaholics — Коллин Уолкер (в двух эпизодах)
 2012 — Паранорман, или Как приручить зомби / ParaNorman — миссис Хеншер
 2013 —  — Старость — не радость / Getting On — Дон Форчетт ()
  — Миллион способов потерять голову / A Million Ways to Die in the West — Милли
 2015 — Жизнь в деталях / Life in Pieces — Линетт (в одном эпизоде)
 2015 — Любите Куперов / Love the Coopers — Энджи
 2015 — Мастера секса / Masters of Sex — Лоретта (в одном эпизоде)
 2016 — Приграничный город / Bordertown — Дженис и Бекки Бакуолд
 2017 — Удивительная миссис Мейзел / The Marvelous Mrs. Maisel — Сюзи Майерсон
 2021 — Пончары. Глобальное закругление / Extinct — Мали (озвучивание)

 Сценарист 
  — Пинки и Брейн / Pinky and the Brain (несколько эпизодов)
  — Каспер, который живёт под крышей /  (несколько эпизодов)
 — —  / Mad TV (сто двадцать пять эпизодов)
  — Ферма чудища / Monster Farm (несколько эпизодов)
 1998 — Истерика! /  (два эпизода)
 — — Гриффины / Family Guy (сорок пять эпизодов)
  — Стьюи Гриффин: Нерасказанная история / Stewie Griffin: The Untold Story (со-сценарист)
 —2013 — Бесстыдники / Shameless (пять эпизодов)

 Продюсер 
  — Стьюи Гриффин: Нерасказанная история / Stewie Griffin: The Untold Story (сопродюсер)
 2005— — Гриффины / Family Guy (пятьдесят девять эпизодов)
 —2013 — Бесстыдники / Shameless (тридцать пять эпизодов)

 Видеоигры 
 2006 — Family Guy Video Game! — Лоис Гриффин

Библиография 
 2007 — It takes a Village Idiot, and I Married One (совместно с Черри Чеваправатдумронг) ISBN 0061143324

Примечания

Ссылки 

 
 It's A MAD World   на сайте sonic.net
 Интервью   на сайте suicidegirls.com
 Интервью   на сайте ''avclub.com

Комики США
Комедиантки США
Лауреаты премии Гильдии киноактёров США за лучший актёрский состав в комедийном сериале
Лауреаты премии «Выбор телевизионных критиков»
Киноактрисы США
Выпускники Университета штата Калифорния в Сан-Франциско